dysjunkcja w logice
 dysjunkcja w retoryce
 dysjunkcja zasięgu